Irina Pavlovna Hromacsova (), (Moszkva, 1995. május 12. –) orosz hivatásos teniszezőnő, párosban háromszoros junior Grand Slam-tornagyőztes, junior világbajnok (2011).

Juniorként hat alkalommal játszott döntőt Grand Slam-tornán, ebből három alkalommal győztesként vonult le a pályáról, megnyerve a junior lányok páros versenyét a 2011-es és a 2012-es Roland Garroson, valamint a 2011-es US Openen. A juniorok között döntős volt egyéniben 2011-ben Wimbledonban, illetve párosban a 2010-es wimbledoni teniszbajnokságon és a 2012-es Australian Openen. Ezen kívül egyéniben még két, párosban még három alkalommal került junior Grand Slam-torna elődöntőjébe. A kombinált junior világranglistán először 2010. június 7-én került az 1. helyre, a 2011-es egész évi teljesítménye alapján az ITF junior lány világbajnoka lett.

2010-ben kezdte profi pályafutását. Egy páros WTA-tornán, egy-egy egyéni és páros WTA 125K-tornán, valamint 18 egyéni és 31 páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése egyéniben a 89. hely, amit 2017. február 27-én ért el, párosban a 41. helyezés, amelyen 2019. április 8-án állt.

A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye egyéniben az 1. kör amelyet mind a négy Grand Slam-tornán elért, párosban a 2018-as US Openen elért negyeddöntő.

2013-ban és 2014-ben tagja volt Oroszország Fed-kupa-válogatottjának.

Junior Grand Slam döntői

Egyéni

Elveszített döntői (1)

Páros

Győzelmek (3)

Elveszített döntői (2)

WTA döntői

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Páros

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (1)

WTA 125K döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (1)

Páros

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (3)

ITF döntői

Egyéni (18–10)

Páros (31–14)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

Hivatalos honlapja

További információk 

1995-ben született személyek
Moszkvaiak
Élő személyek
Orosz teniszezők
Orosz nők
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)